Sal - composto químico específico
Sal - canção de Pedro Sampaio e Pabllo Vittar
Sal de cozinha - utilizado em culinária
Sal orgânico (ou "biológico"), o tipo de sal extraído directamente de ambientes naturais
Sal marinho - utilizado em culinária e em produtos cosméticos
Cloreto de sódio, o termo químico que define a substância conhecida como "sal".
Evaporito para se designar as rochas salíferas
Sal (série de televisão) - série de televisão portuguesa

Veja também 
 Ilha do Sal - do arquipélago de Cabo Verde
 Município do Sal - concelho homónimo e pertencente à mesma ilha.
 Sal do Mundo - termo com que Jesus Cristo designou os primeiros evangelistas cristãos

Desambiguação